Суперкубок Албании по футболу — матч между победителем чемпионата и обладателем Кубка. Все матчи проходят на Национальном стадионе в Тиране.

Статистика

Ссылки 
 http://www.rsssf.com

Футбол в Албании
Албания